Конституционный референдум в Албании прошёл 7 ноября 1994 года. Избирателей спросили, одобряют ли они новую конституцию, опубликованную 6 октября, которая расширяла полномочия президента страны. Однако конституция была отклонена избирателями, за неё проголосовали только 43,6 %. Явка избирателей составила 84,4 %.

Предыстория 
Согласно временной конституции 1991 года, для принятия новой конституции требовалось большинство в две трети голосов в парламенте и на референдум. Поскольку у правящей Демократической партии такого большинства не было, президент Сали Бериша добился принятия нового закона о референдуме, который позволял президенту своим указом провести референдум по новой конституции, по результатам которого парламент мог одобрить её простым большинством голосов.

Основными яблоками раздора в новой конституции являлись полномочия президента и то, что религиозные лидеры должны прожить в стране не менее 20 лет. Кроме того, вводился обязательный конституционный референдум (статья 130).

Результаты

Примечания 

1994 год в Албании
История Албании
Референдумы в Албании
Ноябрь 1994 года
Конституционные референдумы